Радько Андрій Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Радько Антон Олексійович (* 1995) — український легкоатлет, який спеціалізується в спортивній ходьбі, чемпіон України.
 Радько Валерій Іванович — кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології, завідувач Відділення удосконалення зубних техніків.
 Радько Василь Іванович — народний депутат України 2-го скликання.
 Радько Сергій Андрійович — член спілки народних майстрів України, заслужений майстер народної творчості України, гончар-художник, бандурист з с. Межиріч.
 Радько Юрій Григорович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
українські прізвища